Il doppio del torneo di tennis Tucson Open 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrici Leslie Allen e Barbara Potter che hanno battuto in finale Mary Lou Daniels e Wendy Prausa 7-6, 6-0.

Teste di serie 

 Diane Desfor /  Barbara Hallquist (quarti di finale)
 Sherry Acker /  Joanne Russell (primo turno)

 Kate Latham /  Mona Guerrant (semifinali)
 Terry Holladay /  Roberta McCallum (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tucson Open 1980